Вана се може односити на:
 Вана (певачица)
 Вана (Немачка)
 D-аланин—(R)-лактат лигаза, ензим
 Вана (река)